Calia può riferirsi a:
Calia e simenza – cibo da strada della tradizione siciliana
Claudio Calia (1976) – fumettista italiano
Maddalena Calia (1958) – politica italiana
Roberto Calia (1950) – storico italiano
Vincenzo Liborio Calia (1926-1998) – imprenditore italiano